– żeńskie imię japońskie.

Fikcyjne postacie 
 Księżniczka Kaguya (かぐや), postać z japońskiej legendy Opowieść o zbieraczu bambusu
 Śnieżna Księżniczka Kaguya (カグヤ), główna antagonistka filmu pełnometrażowego Sailor Moon Super: The Movie
 Kaguya (カグヤ), bohaterka gry Shining Hearts
 Kaguya (かぐや), bohaterka mangi Kaze ga Gotoku
 Kaguya (神久夜), bohaterka filmu pełnometrażowego InuYasha the Movie: The Castle Beyond the Looking Glass
 Kaguya Hōraisan (輝夜), bohaterka serii gier Touhou Project
 Kaguya Nanbu (神夜), jedna z głównych bohaterek gry wideo Super Robot Taisen OG Saga: Endless Frontier
 Kaguya Ōtsutsuki (かぐや), postać z mangi i anime Naruto
 Kaguya Shinomiya (かぐや), postać z mangi i anime Kaguya-sama wa kokurasetai – Tensai-tachi no ren'ai zunōsen
 Kaguya Sumeragi (神楽耶), bohaterka serii Code Geass
 Kaguya Tsukuyomi (かぐや), jedna z głównych bohaterek visual novel Furifuri

Zobacz też 
 , japońska sonda kosmiczna
 mysz Kaguya

Żeńskie imiona japońskie